Meeting de Paris (ранее Meeting Areva) — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проходят на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, Франция. Соревнования впервые прошли в 1999 году, став преемниками легкоатлетических турниров в Париже, которые проходили на стадионах «Огюст Делон» и «Себастьен Шарлети» (Sébastien Charléty) с 1984 года. Одним из главных организаторов был Мишель Зильберман (Michel Zilbermann).

С 2000 по 2009 годы соревнования являлись частью Золотой лиги. В настоящее время являются одним из этапов Бриллиантовой лиги.

Континентальные рекорды 
За годы проведения соревнований, здесь были установлены следующие рекорды континентов.

Мировых рекордов установлено не было.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Бриллиантовая лига IAAF